Alessandro De Rose – tuffatore grandi altezze italiano
 Francesco De Rose – calciatore italiano

Pagine correlate
Rose